Indian River kan syfta på följande platser:

Barbados 

 Indian River (vattendrag i Barbados), Saint Michael,

Dominica 

 Indian River (vattendrag i Dominica), Saint John,

Kanada 

 Indian River (Bay of Fundy), tidvattenström, New Brunswick, 
 Indian River, Yukon, vattendrag,

USA 

 Indian River, Michigan, ort, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar